Madách, családnév
 Madách Imre (1823–1864) író
 Madách Kiadó, ma Madách-Posonium Könyv- és Lapkiadó Pozsonyban
 Madách Színház, Budapest